Travelers Northern Ontario Men’s Provincial 2015, turniej wyłaniający mistrzów Northern Ontario mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 4-8 lutego 2015 w Kenorze, na lodowisku Kenora Recreation Centre.

W zawodach wzięło udział 8 drużyn grających Round Robin. Tytułów mistrzowskich bronił zespół Jeffa Curriego. Zwycięzca wystąpi w Calgary w Tim Hortons Brier 2015. Tytuł mistrza turnieju powrócił do Brada Jacobsa.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
4 lutego 2015; 14:00

Sesja 2. 
4 lutego 2015; 20:00

Sesja 3. 
5 lutego 2015; 13:00

Sesja 4. 
5 lutego 2015; 19:30

Sesja 5. 
6 lutego 2015; 9:30

Sesja 6. 
6 lutego 2015; 19:30

Sesja 7. 
7 lutego 2015; 9:30

Play-off

Półfinał

Finał 
8 lutego 2015; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
  

2015 w curlingu
2015
2015 w Kanadzie